Филипе де Андраде Тейшейра (; 2 октября 1980, Париж, Франция) — португальский футболист, полузащитник.

Биография 
Филипе Тейшейра родился в Париже, но в 10 лет вместе с родителями уехал в Португалию. Профессиональную карьеру начал в 1998 году в клубе «Фелгейраш». Команда выступала в третьем по значимости дивизионе Португалии, Филипе за три года выступлений сыграл за «Фелгейраш» 87 матчей и забил 17 мячей. В 2001 году перешёл во французский «Истр», в команде провёл один год и сыграл 16 матчей, забив 2 гола.

Летом 2002 года Тейшейра перешёл в «Пари Сен-Жермен», который заплатил за него 1 миллион евро. В своём первом сезоне в ПСЖ Филипе сыграл всего 8 матчей. В команде в полузащите тогда играли такие игроки как — Роналдиньо, Угу Леал, Фредерик Деху, Жером Лерой, Пауло Сезар и Селим Бен Ашур. Сезон 2003/04 Тейшейра провёл в аренде в клубе «Униан Лейрия», в чемпионате Португалии он сыграл 15 матчей и забил 3 гола. После возвращения в «Пари Сен-Жермен» Филипе Тейшейра сыграл 10 игр в чемпионате Франции.

Летом 2005 года перешёл в португальский клуб «Академика» (Коимбра). В команде провёл два года и сыграл 59 матчей и забил 4 гола.

В июле 2007 года подписал контракт с английским «Вест Бромвич Альбион», который заплатил за него 500 тысяч фунтов стерлингов.

Летом 2010 года перешёл на правах свободного агента в донецкий «Металлург», подписав двухлетний контракт. Филипе Тейшейра взял себе 8-й номер. Вот что о португальце сказал главный тренер Металлурга Николай Костов:

Достижения 
 Чемпионат Румынии: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2016
 Победитель Чемпионата Футбольной лиги Англии: 2007/08
 Победитель юношеского чемпионата Европы (до 18 лет): 1999

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фелгейраш»
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Аль-Шааб»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Стяуа»